Schreger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Nathanael Gottlob Schreger (1766–1825), deutscher Mediziner
 Christian Heinrich Theodor Schreger (1768–1833), deutscher Mediziner
 Eduard Schreger (1831–1897), deutscher Bildhauer
 Odilo Schreger (1697–1774), deutscher Benediktiner und Schriftsteller

Siehe auch:
 Schreker